Il termine Teorema di Shannon può identificare tre diverse teorie del padre della Teoria dell'informazione:

Teorema del campionamento di Nyquist-Shannon o Teorema di Nyquist-Shannon
Primo teorema di Shannon o Teorema della codifica di sorgente
Secondo teorema di Shannon o Teorema della codifica di canale
Teorema di Shannon in elettronica digitale